Владимир Васильевич Пронин:
 Пронин, Владимир Васильевич (в монашестве Василий; 1914—1997) — архимандрит РПЦ.
 Пронин, Владимир Васильевич (род. 1948) — начальник ГУВД Москвы (2001—2009).